Васи́лий Ма́рков:
 Марков, Василий Васильевич (1919—1999) — советский лётчик-ас, Герой Советского Союза.
 Марков, Василий Владимирович (1912—1976) — полный кавалер Ордена Славы.
 Марков, Василий Евгеньевич (1864—1935) — русский кавалерийский генерал.
 Марков, Василий Петрович (1907—1997) — советский актёр и театральный педагог.
 Марков, Василий Сергеевич (1905—1978) — 1-й секретарь Полтавского областного комитета КП(б)У.